Puja puede referirse a:

 puja (subasta), una oferta en una subasta (cantidad que ofrece un licitador);
 Puja (hinduismo), un ritual religioso realizado para presentar respeto a una o más deidades.
 Puja (budismo), una manifestación de ofrendas que se realiza en el Vajrayāna.
 puja (parto), cada uno de los esfuerzos que realiza una mujer embarazada al parir.
 puja, acción y efecto de pujar;
 pujar: emitir un sonido característico cuando se hace un esfuerzo o se soporta un dolor (en Costa Rica, Cuba, El Salvador, Nicaragua y Venezuela).
 pujar: hacer fuerza para pasar adelante o proseguir una acción, procurando vencer el obstáculo que se encuentra.
 pujar: tener dificultad en explicarse, no acabar de romper a hablar para decir algo.
 pujar: vacilar y detenerse en la ejecución de algo.
 pujar: hacer gestos o ademanes para prorrumpir en llanto, o quedar haciéndolos después de haber llorado (coloquial).

Personas 
 Frigyes Puja (1921-2008), político húngaro. En húngaro el apellido se escribe delante: PUJA Frigyes.
 Puja Pal o Pooja Pal, política india del partido Bahujan Samaj Party.
 Puja Bhatt o Pooja Bhatt, actriz, cineasta y productora de Bollywood.
 Puja Gupta o Pooja Gupta, modelo india, Miss India Universe en 2007.
 Puja Umashankar o Pooja Umashankar, actriz india.

Otros usos 
 Puja (Nepal), pueblo en la zona Rapti, en el suroeste central del país.
 Puja Naberrie o Pooja Naberrie, personaje ficticio en el universo Star Wars.